Kołomyjka – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Rutki
 Kołomyjka (muzyka)